Brookville kan syfta på:

 Brookville, Indiana
 Brookville, Kansas
 Brookville, New York
 Brookville, Ohio
 Brookville, Pennsylvania